Андре Френо (, 26 июля 1907, Монсо-ле-Мин, Сона и Луара — 21 июня 1993, Париж) — французский .

Биография 
Учился в Дижоне, изучал философию и право в Париже. Преподавал французский во Львовском университете (тогда — Польша), путешествовал по СССР, Испании, Италии. В 1937—1967 — на различных постах в публичной администрации.

Мобилизованный в 1939, попал в немецкий плен, два года провел в заключении в Бранденбурге, бежал. По фальшивым документам вернулся во Францию. Принял участие в подпольных антифашистских изданиях, участвовал в знаменитой антологии Честь поэтов (1943). Дружил с художниками Раулем Юбаком и Жаном Базеном, писал об искусстве, его книги выходили с иллюстрациями крупнейших мастеров (Жоан Миро, Фернан Леже, Андре Массон, Жан Дюбюффе, Мария Элена Виейра да Силва, Эдуардо Чильида и др.).

Избранные издания 
 Les Rois mages. Villeneuve-les-Avignon: Seghers, 1943 (исправл. и дополн. изд. 1966, 1977)
 Poèmes de dessous le plancher suivi de La Noce noire. Gallimard, 1949
 Il n’y a pas de paradis. Gallimard, 1962 (переизд. 1967)
 L'Étape dans la clairière. Gallimard, 1966
 La Sainte face. Gallimard, 1968 (переизд. 1985)
 Depuis toujours déjà. Gallimard, 1970.
 Notre inhabileté fatale. Gallimard, 1972 (интервью)
 La Sorcière de Rome. Gallimard, 1973.
 Haeres. Gallimard, 1982 (переизд. 2006)
 Raoul Ubac et les fondements de son art. Éditions Adrien Maeght, 1984 (эссе о Р.Юбаке)
 Nul ne s'égare. Gallimard, 1986 (переизд. 2006)
 Glose à la sorcière. Gallimard, 1995

Признание 
Дань уважения Френо воздавали многие сверстники поэта (Кено, Тардьё) и мастера следующих поколений (Ив Бонфуа, Жак Реда). Ему были присуждены Большая премия Французской Академии (1973), Большая национальная поэтическая премия (1985). Стихи переведены на многие языки, включая русский.

Наследие 
В 1999 вдова поэта передала в дар городу Отён (Сона и Луара) 95 произведений живописи, графики, скульптуры из частной коллекции их семьи. В настоящее время в музее Ролена под эту коллекцию отведен специальный зал. В нём, среди других, выставлены произведения Жака Вийона, Дюбюффе, Эстева, Юбака.

Публикации на русском языке 
 Френо. Гильвик: Из французской поэзии. М.: Прогресс, 1969

Литература 
 Clancier G.-E. André Frénaud. Paris: Seghers, 1953 (collection Poètes d’aujourd’hui, переизд.1963)
 André Frénaud. Paris: Maison de la Culture d’Amiens; Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, Paris, 1977
 André Frénaud. Marseille: Sud, 1981
 André Frénaud et Jean Tardieu. Marseille: Sud, 1983
 Lire Frénaud. Éditions P. U. L., 1984
 Pour André Frénaud/ Sous la direction de François Boddaert. Obsidiane; Le Temps qu’il fait, 1993
 Великовский С. И. В поисках утраченного смысла: очерки литературы трагического гуманизма во Франции. — Москва: Художественная литература, 1979

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и творчество
 Некролог

Французские поэты XX века